Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C1+, se dispute à Hershey du 9 au .

Catarina Lindqvist remporte le simple dames. En finale, elle bat Beth Herr, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kateřina Skronská et Marcela Skuherská.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1984
Événement sportif à Hershey (Pennsylvanie)
Tennis en janvier 1984